The Great American Scream Machine est le nom de deux parcours de montagnes russes situés aux États-Unis :
 The Great American Scream Machine, des montagnes russes en bois du parc Six Flags Over Georgia
 Great American Scream Machine, des montagnes russes en métal du parc Six Flags Great Adventure ouvertes entre 1989 et 2010